Жа́воронок, жа́воронки:

 Жаворонковые () — семейство птиц отряда воробьинообразных.
 Жаворо́нки (Со́роки) — славянские традиции дня памяти Сорока Севастийских мучеников, отмечаемого .
 Жаворонки (кулики) — печенье в виде птицы, по обычаю выпекаемые в день памяти Сорока Севастийских мучеников.
 «Жаворонки» — один из двух основных хронотипов, для которого характеры раннее пробуждение и высокая активность в первой половине дня.
 Жаворонок — румынская номерная радиостанция, вещавшая в конце XX века.

Произведения искусства 
 Жаворонок — стихотворение Василия Жуковского (1851).
 Жаворонок — романс Михаила Глинки на слова Нестора Кукольника (1840).
 Жаворонок — книга российского писателя-фантаста А. М. Столярова (1996).
 Жаворонок () — мелодия для скрипки и ная Ангелуша Динику (1884), ошибочно считается румынской/молдавской народной.
 Жаворонок () — мелодия аргентинского композитора Ариэля Рамиреса (1964), использовавшаяся в качестве заставки к телепередаче «В мире животных».

 «Жаворонки» — советский фильм 1980 года режиссёра Ольгерта Дункерса.

Топонимы

Белоруссия 
 Жаворонки — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Жаворонки — деревня в Звериноголовском районе Курганской области.
 Жаворонок — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Жаворонки — село в Одинцовском районе Московской области.
 Жаворонки — железнодорожная платформа Белорусского направления Московской железной дороги.
 Жаворонки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Жаворонки — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Жаворонки-Слепни — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Жаворонки — село в Сакском районе.

См. также 
 Heinkel Lerche ( — «жаворонок») — немецкий проект перехватчика вертикального взлёта и посадки времён Второй мировой войны.
 Skylark () — израильский беспилотный летательный аппарат.
 Сковронки (значения)

Примечания